Vive les vacances peut faire référence à :

 Vive les vacances, un film français de Jean-Marc Thibault sorti en 1958 ;
 Vive les vacances, un film américain de John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein, sorti en 2015 ;
 Vive les vacances !, une série télévisée diffusée en 2009 en France sur TF1.